La Coupe de France féminine de basket-ball 2015-2016 est la  de la Coupe de France, également dénommée Trophée Joë Jaunay, en hommage à Joë Jaunay, basketteur international français décédé en 1993. Elle oppose 32 équipes professionnelles et amatrices françaises sous forme d'un tournoi à élimination directe et se déroule de septembre 2015 à mai 2016. La finale a lieu le  à la Halle Georges-Carpentier dans le cadre des Finales 2016 des Coupes de France, organisées chaque année par la FFBB.

Calendrier

Tableau 
Le tirage au sort des  de finale est effectué le 20 juillet 2015.

La finale se déroule le dimanche  à la Halle Georges-Carpentier à Paris.

Bilan par divisions

Notes et références

Voir aussi 
 Ligue féminine 2015-2016
 Ligue féminine 2 2015-2016
 Coupe de France masculine 2015-2016

Lien externe 
  Le site de la FFBB

2015-2016
Basket-ball F
Coupe F